Roy Pearson (1955. szeptember 26. –) angol nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2004-ben vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói szolgálata kupadöntőn: 1

FA-kupa

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Angol labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2000-ben vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Három alkalommal csoportmérkőzésen, az egyik negyeddöntőn, illetve az egyik elődöntőn szolgált partbíróként.  A kivételes esetek közé tartozott, hogy Philip Don angol játékvezetővel két alkalommal is együtt tevékenykedhetett. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Angol labdarúgó-játékvezetők
1955-ben született személyek
Élő személyek